Кубок наций Персидского залива по футболу 2014 — 22-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива, который прошёл 13—26 ноября 2014 года в Саудовской Аравии.

Первоначально планировалось, что турнир организует Ирак, но из-за организационных трудностей и соображений безопасности проведение турнира было поручено Саудовской Аравии. Предполагалось, что розыгрыш будет организован в Джидде, но позже было объявлено, что соревнования пройдут в Эр-Рияде.

Участники и жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 12 августа 2014 года. 8 сборных команд были распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА на июль 2014 года. В первую корзину попали две посеянные команды: Сборная Саудовской Аравии (как хозяин турнира) возглавила группу А и сборная Объединённых Арабских Эмиратов (как победитель предыдущего розыгрыша Кубка) возглавила группу В.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания 

2014